Юрий Андреевич Фролов (10 марта 1936, п. Купавна, Московская область, СССР) — советский футболист, защитник.

Выступал в командах «Торпедо» (Перово), «Зенит» (Калининград), «Спартак» (Москва) и «Труд» (Люберцы).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте spartak.com
 Профиль на сайте fanat1k.ru
 Профиль на сайте rus-spartak.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Вымпел» Королёв
Игроки ФК «Спартак» Москва